Кадришки (лит. Kadriškės) — деревня в Лентварском старостве, в Тракайском районе Вильнюсского уезда Литвы. Располагается на юго-востоке от Кариотишек, на правом берегу реки Воке. Ныне в деревня безлюдна.

Физико-географическая характеристика 
Деревня Кадришки располагается в 1 км на юго-востоке от деревни Салос (Григишки), в 1 км на востоке от Салос (Лентварис), в 1 км на севере от Кулокишек.

История 
Впервые на старых картах деревня Кадришки упоминается на Советских картах 1985 года, также Кадришки упоминаются на картах 1990 года. Упоминаний деревни на Российских и Польских картах нет. На сегодняшний день бóльшая часть деревни входит в состав Вильнюсского городского самоуправления, в Кадришках расположены промышленные зоны.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тракайского района
Лентварис
Лентварское староство